Centro-Norte pode se referir a várias localidades ou regiões, inclusive:

Centro-Norte (Timóteo), bairro do município de Timóteo, Minas Gerais.
 Mesorregião do Centro-Norte Baiano, mesorregião do estado da Bahia; 
 Mesorregião do Centro-Norte de Mato Grosso do Sul, mesorregião do estado de Mato Grosso do Sul;
 Mesorregião do Centro-Norte Piauiense, mesorregião do estado do Piauí;

Centro-Norte da Flórida, região do estado da Flórida.
 Centro-Norte da Virgínia Ocidental, região do estado da Virgínia Ocidental.
 Centro-Norte do Arizona, região do estado do Arizona.

Centro-Norte (Sri Lanka), província cingalesa.

Região Centro-Norte (Burkina Faso), região administrativa burquinense.

Ver também 
 Centro-Sul